Sabally ist der Familienname folgender Personen:

 Awa Ceesay Sabally, gambische Juristin und Politikerin
 Demba Sabally, gambischer Politiker
 Hawa Sisay-Sabally, gambische Juristin und Politikerin
 Momodou Sabally, gambischer Schriftsteller
 Nyara Sabally (* 2000), deutsche Basketballspielerin
 Saidou V. Sabally (* 1968), gambischer Politiker
 Saihou S. Sabally, gambischer Politiker und Vizepräsident
 Sanna Sabally oder Sana B. Sabally, gambischer Politiker
 Satou Sabally (* 1998), deutsche Basketballspielerin